piorun – zjawisko meteorologiczne

Kultura i rozrywka 
 Piorun – słowiański bóg wojny oraz burzy
 Piorun – karta tarota
 Piorun (oryg. Bolt) – film animowany ze studia Walt Disney Animation Studios z 2008 roku
 Piorun – polski zespół tworzący słowiańską muzykę folkową

Technika wojskowa 
 ORP „Piorun” – nazwa dwóch polskich okrętów
 Piorun – przeciwlotniczy zestaw rakietowy

Osoby o nazwisku lub pseudonimie „Piorun” 
 Franciszek Malik ps. "Piorun" – oficer Armii Krajowej
 Kacper Piorun – polski szachista
 Krzysztof Radziwiłł Piorun – polski szlachcic
Piotr Kurozwęcki zwany „Piorun” – polski szlachcic
 Marek Piorun – polski samorządowiec

Inne 

 Piorun – wielonarodowościowy oddział partyzantów sowieckich